Parada militar - desfile militar
 Parada musical - uma seleção de canções populares de cada região/país
 Parada de ônibus - ponto em que ônibus/autocarros param para o embarque e desembarque de passageiros
 Parada - passeata em comemoração de um marco importante da história de um local.
 Parada ferroviária - paragem ferroviária de menor importância.

Localidades

 Parada (Alfândega da Fé)
 Parada (Almeida)
 Parada (Arcos de Valdevez)
 Parada (Bragança)
 Parada (Carregal do Sal)
 Parada (Monção)
 Parada (Paredes de Coura)
 Parada (Vila do Conde)
 Parada (Santiago)
 Parada (São Pedro de Alva)

Ou ainda:
Parada de Cima - aldeia na freguesia de Fonte de Angeão, concelho de Vagos

Ver também
Paradela

Desambiguação